Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2014 – szesnaste mistrzostwa Azji w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 25 stycznia – 6 lutego 2014 roku w stolicy Bahrajnu, Manamie.

Bahrajn otrzymał prawa do organizacji turnieju w październiku 2013 roku, pokonując kandydatury Iranu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i będzie gościć imprezę tej rangi po raz drugi, po raz pierwszy odbyła się bowiem w tym kraju w 1993. Tytułu zdobytego w 2012 roku broniła reprezentacja Korei Południowej. Mistrzostwa będą jednocześnie eliminacjami do MŚ 2015.

Do mistrzostw przystąpiło dwanaście reprezentacji. Losowanie grup odbyło się 5 grudnia 2013 roku i w jego wyniku powstały dwie sześciozespołowe grupy. Drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym, po czym czołowe dwójki z każdej z grup awansowały do półfinałów, pozostałe zaś zmierzyły się w meczach o poszczególne miejsca. Sędziowie zawodów zostali wyznaczeni na początku stycznia 2014 roku.

Pierwszy tytuł w historii zdobyli Katarczycy, awans na mistrzostwa świata uzyskali natomiast pozostali trzej półfinaliści.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
2014 w piłce ręcznej
2014 w Bahrajnie
Sport w Manamie